Geisen ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Geisen (* 1949), deutscher Politiker (FDP)
 Gerhard Geisen (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Günter Geisen (* 1959), deutscher Poolbillardspieler und -trainer
 Hermann Geisen (1899–1943), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer 
 Jürgen Geisen (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Martin Geisen (* 1987), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Geißen
 Gijsen